Theresienthal heißen folgende geographische Objekte:

 Theresienthal, Ortsteil von Zwiesel, Bayern
 Traunleiten (Gemeinde Gmunden), Ortslage von Gmunden, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
historisch:
 Terezín (Nová Bystřice), Ansiedlung der Stadt Nová Bystřice, Tschechien
 Terezín (Petrov nad Desnou), Ortsteil von Petrov nad Desnou, Tschechien
 Terezín (Rudník), Ansiedlung der Gemeinde Rudník, Tschechien
 Terezínské Údolí, Ansiedlung der Stadt Benešov nad Ploučnicí, Tschechien
 Terčino údolí, Landschaftspark südwestlich von Nové Hrady, Tschechien

Siehe auch: Theresenthal